

Persone
Davy Crockett –  militare, avventuriero ed eroe popolare del Far West statunitense
David Crockett – produttore cinematografico

Fumetto
Davy Crockett - serie a fumetti ispirata all'omonimo romanzo

Cinema
Davy Crockett – cortometraggio del 1910 diretto da Francis Boggs
Davy Crockett – cortometraggio del 1915 della  Superba Film Company
Davy Crockett – cortometraggio del 1916 diretto da  William Desmond Taylor
Le avventure di Davy Crockett o Davy Crockett (Davy Crockett: King of the Wild Frontier) – film del 1955 diretto da Norman Foster

Televisione
Davy Crockett – serie televisiva animata

Altro
Davy Crockett – arma nucleare tattica
Davy Crockett – personaggio Disney